Le mot indicatif peut être employé comme :
 adjectif
 au sens d'informatif : envoyer une lettre à titre indicatif.
 nom commun
 en grammaire, un mode verbal : indicatif (grammaire).
 un code unique permettant d'identifier un opérateur de radio (radioamateur, on parle dans ce cas de callsign) ou une station de radio : indicatif (radio).
 un préfixe que l'on doit composer avant un numéro de téléphone basé à l'étranger : indicatifs téléphoniques par pays - par indicatif.
 l'indicatif musical d'une émission